Regierung Asquith steht für folgende Regierungen des Vereinigten Königreichs:

 Kabinett Asquith I (1908–1915)
 Zweite Regierung Asquith (1915–1916)